Huizenga ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Huizenga († 2014), niederländischer Pilot und Fluglehrer
 Bill Huizenga (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Jenning Huizenga (* 1984), niederländischer Radrennfahrer
 John R. Huizenga (1921–2014), US-amerikanischer Physiker
 Laurens Huizenga (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Wayne Huizenga (1939–2018), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Huizinga